Puzur-Ashur I – re assiro del XX secolo a.C.
Puzur-Ashur II – re assiro del XIX secolo a.C.
Puzur-Ashur III – re assiro del XVI secolo a.C.